Montcel (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Montcel (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy